Kagawa steht für:
 die Präfektur Kagawa, Verwaltungsregion auf der japanischen Insel Shikoku
 (6665) Kagawa, einen Hauptgürtelasteroiden
 Kagawa-gun (Kagawa), einen Landkreis in der japanischen Präfektur Kagawa
 Kagawa (Kagawa), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kagawa, eingemeindet in die Stadt Takamatsu
 Kagawa (Yamaguchi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Yamaguchi, eingemeindet in die Stadt Yamaguchi

Kagawa ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshi Kagawa (* 1924), japanischer Fußballspieler
 Julie Kagawa (* 1982), US-amerikanische Autorin
 Kagawa Kageki (1768–1843), japanischer Tanka-Dichter
 Kyōko Kagawa (* 1931), japanische Schauspielerin
 Kagawa Manao (* 1993), japanische Shogi-Spielerin
 Kagawa Sachi, japanischer Fußballspieler
 Shinji Kagawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kagawa Tarō (1922–1990), japanischer Fußballspieler
 Teruyuki Kagawa (* 1965), japanischer Schauspieler
 Tetsuo Kagawa (* 1969), japanischer Astronom
 Kagawa Toyohiko (1888–1960), japanischer christlicher Reformer, Pazifist, Autor und Gewerkschaftsaktivist
 Yūki Kagawa (* 1992), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kagawa-Marugame-Halbmarathon (früher auch Kagawa-Marathon)